

Забільське — присілок, Вічузький район, Івановська область
 Забільське — село, Стерлітамацький район, Башкортостан